Vizcarra steht für:

 Vizcarra (Humahuaca), eine Siedlung im argentinischen Departamento Humahuaca
 Vizcarra (Fluss), ein Fluss im Norden Perus

Vizcarra ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Enrique Vizcarra (* 1975), mexikanischer Fußballspieler
 Gilberto Alfredo Vizcarra Mori (* 1960), peruanischer Geistlicher und Apostolischer Vikar
 Martín Vizcarra (* 1963), peruanischer Politiker und Staatspräsident Perus (2018–2020)
 Zacarías de Vizcarra y Arana (1880–1963), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Toledo